Jozi kann bedeuten:

 Stadt Johannesburg in Südafrika, umgangssprachliche Bezeichnung

 Jozi-Reisen, Unternehmen aus Schweich, Deutschland